Александр Давидович:
* Давидович, Александр Антонович (род. 1984) — белорусский и российский лыжник и биатлонист.
 Давидович, Александр Иванович (род. 1981) — белорусский футболист.
 Давидович, Александр Николаевич (род. 1973) — белорусский футболист.
 Давидович, Александр (род. 1967) — израильский борец.